Solonewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Lukjanowitsch Solonewitsch (1898–1989), russischer Arzt, Autor sowie Gulaghäftling; Bruder von Iwan
 Iwan Lukjanowitsch Solonewitsch (1891–1953), russischer Autor und sowjetischer Sportfunktionär, Regimekritiker sowie Gulaghäftling
 Tamara Wladimirowna Solonewitsch (1894–1938), russische Dolmetscherin, Autorin; Ehefrau von Iwan